Madonna dell'Orto può indicare diversi luoghi di culto:

Santuario di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari (Genova)
Chiesa della Madonna dell'Orto a Venezia
Chiesa di Santa Maria dell'Orto a Roma (rione Trastevere)